Polemarchos steht für:
 Archon polemarchos, dritter der neun Archonten im antiken Athen, welcher die Leitung der militärischen Angelegenheiten hatte 
 Polemarchos (Titel), Name der bürgerlichen Obrigkeiten in einzelnen Städten in Ätolien

Personen:
 Polemarchos († 404 v. Chr.), Freund des Sokrates, siehe Politeia #Die Debatte mit Polemarchos
 Polemarchos von Nikomedien († 131/130 v. Chr.), antiker griechischer Philosoph